Отоннох-Юрях () — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения.

 Отоннох-Юрях — падь, Республика Саха (Якутия), координаты 59°53' с. ш. 133°46' в. д..
 Отоннох-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 70°21' с. ш. 117°28' в. д..
 Отоннох-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 67°38' с. ш. 134°18' в. д..

Примечания

См. также 
 Отоннох